Le glacier de Frébouze est un glacier du massif du Mont-Blanc. Il occupe le cirque situé entre les Grandes Jorasses, l'aiguille de Leschaux et le mont Gruetta.

Liens externes 
 

Glacier des Alpes italiennes
Glacier dans la Vallée d'Aoste
Glacier du massif du Mont-Blanc